Strohschein ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Strohschein (* 1949), deutsche Philosophin und Autorin
 Jürgen Strohschein (* 1947), deutscher Politiker und Installateur